Мо́рхаус () — фамилия и топоним в США:

Населённые пункты и административно-территориальные единицы США
  — город в Миссури.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — поселение-призрак в Огайо.
 Морхаус — приход в Луизиане.

Фамилия
 Морхаус, Тимоти — американский фехтовальщик-саблист, чемпион Панамериканских игр, призёр Олимпийских игр. 

См. также
 Мурхаус